

Cinema
Senza fine (Bez końca) – film del 1985 diretto da Krzysztof Kieślowski
Senza fine – film del 2009 diretto da Roberto Cuzzillo
Senza fine – film del 2021 diretto da Elisa Fuksas

Musica
Senza fine – lato B del 45 giri Gli innamorati sono sempre soli/Senza fine di Gino Paoli del 1961
Senza fine – singolo dei Gemelli Diversi del 2009
Senzafine – traccia dell'EP Halflife dei Lacuna Coil del 2000
Senza fine 98-09 - The Greatest Hits – album dei Gemelli DiVersi del 2009

Televisione 
 Senza fine – programma televisivo di Rai 3
 Senza fine (Unending), ultimo episodio di Stargate SG-1
 Senza fine – serie televisiva di Canale 5 del 1992 diretta da Carlo Nistri